Нури́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Єнбекшиказахського району Алматинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Нура.

Населення — 4176 осіб (2009; 3163 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Єнбекшиказахського району